Кузьма Матвеевич Кочетов (11 ноября 1923 — 16 декабря 2009) — участник Великой Отечественной войны, шофёр Саткинской автотранспортной конторы Министерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР, Челябинская область. Герой Социалистического Труда (05.10.1966).

Биография 
Родился 11 ноября 1923 года в посёлке Саткинский завод Златоустовского округа Уральской области, ныне город Сатка Челябинской области. Русский.

С 1924 года семья жила на хуторе Весна (ныне в составе Салаватского района Республика Башкортостан), с 1934 года - в городе Сатка Челябинской области.

Окончил 7 классов средней школы № 11 в Сатке, фабрично-заводское училище при комбинате «Магнезит» в 1940 году. С 1940 года начал трудиться. В годы войны работал слесарем в гараже Саткинского комбината «Магнезит».

В 17 лет, в начале 1941 года призван в Красную армию Саткинским районным военкоматом Челябинской области. Участник Великой Отечественной войны, в действующей армии с мая 1942 года. Воевал пулемётчиком в 618-м стрелковом полку 215-й стрелковой дивизии на Калининском фронте. В ходе сентябрьского штурма Ржева в 1942 году одним из первых достиг окраины города, уничтожил огнём 2 пулемётные точки противника. Под сильным артиллерийско-миномётным огнём вёл меткий огонь по перешедшему в контратаку противнику. После ранения второго номера расчёта продолжил бой за двоих, а затем заменил вышедшего из строя командира отделения. В этом бою был тяжело ранен. После длительного лечения был демобилизован по ранению в феврале 1943 года.

Вернулся в Сатку, окончил курсы шофёров и работал шофёром на «Магнезите».

В ноябре 1943 года после переосвидетельствования был признан годным к строевой службе и повторно призван в Красную армию тем же военкоматом. Служил в 13-м учебном танковом полку (Челябинск), с апреля 1944 - в 5-м учебном автомобильном полку (станция Бессоновка, Пензенская область). С июня 1944 года - шофёр в 20-м танковом корпусе (корпус находился на переформировании, затем в резерве Ставки ВГК, с марта 1945 года - на 2-м Украинском фронте). За подвиг в Ржеве был представлен к награждению орденом Красной Звезды, но награду заменили на медаль «За отвагу». В 1947 году был демобилизован.

Вновь вернулся в Сатку и продолжил работать на комбинате «Магнезит»: с 1947 года - водитель грузовых автомобилей, с 1954 - механик автогаража, с 1956 - бригадир водителей по вывозу горной массы из карьеров. Бригада К. М. Кочетова выполняла плановые задания на 115—125%, неоднократно выходила победителем в областном социалистическом соревновании. К. М. Кочетов был инициатором заводского соревнования за рекордный межремонтный пробег автомобилей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1966 года за выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по перевозкам народнохозяйственных грузов и пассажиров, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог, Кочетову Кузьме Матвеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

С 1979 года работал медником-паяльщиком в гараже большегрузных автомобилей комбината «Магнезит». С 1993 года – на пенсии.

Жил в городе Сатка. 

Скончался 16 декабря 2009 года. Похоронен в Сатке Челябинской области на Малозапанском кладбище.

Награды 

 Золотая медаль «Серп и Молот» (5.10.1966)
 Орден Ленина (5.10.1966)
 Орден Отечественной войны I степени (01.08.1986)

 Медаль «За отвагу»  (19.05.1945)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Медаль «За доблестный труд»
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Медаль Жукова (1994)
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота»
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Знак «Гвардия»
 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»

См. также 
 Герои Социалистического Труда Челябинской области

Примечания

Литература 
 Челябинская область. Энциклопедия в 7 т. Челябинск, 2003-2007.

Ссылки 
  

Персональные пенсионеры союзного значения
Герои Социалистического Труда
Члены КПСС
Персоналии:Челябинская область

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны